Montgomery Township ist der Name folgender Township in den Vereinigten Staaten:

 Montgomery Township (Arkansas)
 Montgomery Township (Crawford County, Illinois)
 Montgomery Township (Woodford County, Illinois)
 Montgomery Township (Gibson County, Indiana)
 Montgomery Township (Jennings County, Indiana)
 Montgomery Township (Owen County, Indiana)
 Montgomery Township (Minnesota)
 Montgomery Township (Hickory County, Missouri)
 Montgomery Township (Montgomery County, Missouri)
 Montgomery Township (Wright County, Missouri)
 Montgomery Township (New Jersey)
 Montgomery Township (Ashland County, Ohio)
 Montgomery Township (Marion County, Ohio)
 Montgomery Township (Wood County, Ohio)
 Montgomery Township (Franklin County, Pennsylvania)
 Montgomery Township (Indiana County, Pennsylvania)
 Montgomery Township (Montgomery County, Pennsylvania)